Le terme Déconstruction peut se référer à :

Construction 

 Déconstruction, une activité de démantèlement sélective et réfléchie d’éléments bâtis (bâtiment et travaux publics (BTP)).
 Déconstruction aéronautique, une activité industrielle consistant à démanteler un aéronef en fin de vie pour réutiliser certains composants et recycler des matériaux.

Littérature 
 Déconstruction (analyse de texte), analyse de texte.

Philosophie 
 Déconstruction (Heidegger), philosophie sur la déconstruction ontologique, en revenant aux concepts originaux.

Politique 

 Déconstructionnisme social, courant politique voulant une déconstruction de la société

Musique

Albums 
 Deconstructed (Bush album), un album de compilation de 1997 du groupe rock britannique Bush.
 Deconstructed (EP) (Warrior (Kesha album)), le deuxième album studio de la chanteuse et compositrice américaine Kesha.
 Deconstructed (Steve Swallow album), album de 1997.
 Dconstructed, un album de remix publié par Walt Disney Records en 2014.
 Deconstruction (Meredith Brooks album), un album de 1999 de Meredith Brooks.
 Deconstruction (Cloroform album), un album de 1998 par Chloroform.
 Deconstruction (Deconstruction album), un album éponyme sorti par le groupe de rock Deconstruction en 1994.
 Deconstruction (Devin Townsend Project album), un album 2011 du Devin Townsend Project.
 The Deconstruction, un album 2018 par Eels.
 Deconstruction, le treizième album de Devin Townsend, musicien metal multi-instrumentiste.

Chansons 
 Deconstruction, une chanson du groupe Pitchshifter dans leur album Submit de 1992.
 Deconstruction, la sixième chanson de l'album Nevermore's 1999, Dreaming Neon Black.

Autres usages 
 Deconstruction, un groupe de rock alternatif américain, originaire de Los Angeles, en Californie. 
 Deconstruction Records, une marque britannique créée en 1987.
 Deconstruction Tour, une tournée punk transeuropéenne et un festival sportif.